Rim Ridane, une boxeuse française.

 Ridane, une commune de la wilaya de Bouira, en Algérie.